Jindřichov ist der Name mehrerer Orte in Tschechien:

Gemeinde Jindřichov u Hranic (Heinrichswald) im Okres Přerov
Gemeinde Jindřichov u Šumperka (Heinrichsthal) im Okres Šumperk 
Gemeinde Jindřichov ve Slezsku (Hennersdorf) im Okres Bruntál
Ortsteil Jindřichov (Velká Bíteš) (Heinrichsdorf) der Stadt Velká Bíteš im Okres Žďár nad Sázavou
Ortsteil Jindřichov (Honnersdorf) der Stadt Cheb im Okres Cheb
Ortsteil Jindřichov nad Nisou (Hennersdorf) der Gemeinde Lučany nad Nisou im Okres Jablonec nad Nisou 
Wüstung Jindřichov (Heinersdorf) auf dem Truppenübungsplatz Hradiště